Leuze est le nom de différentes localités :

Leuze (Éghezée), section de la commune d'Éghezée dans la province de Namur
 Leuze-en-Hainaut, ville dans la province de Hainaut
 Somme-Leuze, commune dans la province de Namur

Leuze (Aisne), commune dans le département de l'Aisne en région Picardie